IPT peut faire référence à :
 Plan informatique pour tous, un ancien plan du gouvernement français pour initier les élèves à la micro-informatique ;
 International Physicists' Tournament, un tournoi international de physique ;
 , une entreprise du gouvernement de l'État de São Paulo, au Brésil ;
 indice de polyphénols totaux, une mesure de la quantité de molécules à noyaux benzéniques contenue dans un vin (cette mesure permet de déterminer les qualités d'un vin dont son aptitude à la garde) ;
 invalidité permanente et totale, un terme que l'on retrouve dans les garanties d'assurance.